

Geografia
 Collina Gellért – altura di Budapest, intitolata a san Gerardo Sagredo
 Bagni Gellért – complesso termale di Budapest
 Gellért – nome ungherese di Geraltov, comune della Slovacchia

Onomastica
 Gellért – forma ungherese del nome proprio di persona Gerardo

Personaggi fittizi
 Gellert Grindelwald – personaggio della saga di Harry Potter

Persone
 Christian Fürchtegott Gellert – scrittore tedesco
 Kim Gellert – hockeista su ghiaccio canadese

Pagine correlate
Gelert